Turati – stazione della Metropolitana di Milano
Augusto Turati (1888-1955) – presidente del C.O.N.I ed esponente del Partito Nazionale Fascista
Carlo Turati (1958) – autore comico italiano.
Filippo Turati (1857-1932) – politico italiano tra i fondatori del Partito Socialista Italiano. Fu anche avvocato e giornalista.
Paolo Carlo Turati (1808-1861) – politico italiano.
Stefano Turati – calciatore italiano, portiere del Sassuolo.